Serafin – istota biblijna
 Serafin – imię męskie

 Miejscowości w Polsce

 Serafin – przysiółek wsi Chudowola w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Serafin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Serafin – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse

 Wody
 Serafin – nieistniejący dziś naturalny zbiornik polodowcowy na Kurpiach Zielonych na północ od wsi Serafin
 
 Osoby
 Piotr Serafin (ur. 1974) – polski prawnik i urzędnik
 Władysław Serafin (ur. 1950) – polski polityk
 Zdzisław Serafin (ur. 1948) – polski lekkoatleta
 Józef Serafin – polski organista
 postacie fikcyjne
 Serafin – jeden z bohaterów trylogii „Matrix” braci Wachowskich

 Biskupi prawosławni
 Serafin (Aleksandrow)- rosyjski biskup prawosławny
 Serafin (Amielczenkow)
 Serafin (Cziczagow)
 Serafin (Domnin)
 Serafin (Dułgow)
 Serafin (Gaczkowski)
 Serafin (Głagolewski)
 Serafin (Głuszakow)
 Serafin (Gołubiatnikow)
 Serafin (Iwanow)
 Serafin (Kokotow)
 Serafin (Kuźminow)
 Serafin (Lade)
 Serafin (Łukianow)
 Serafin (Mielkonian)
 Serafin (Mieszczeriakow)
 Serafin (Nikitin)
 Serafin (Ostroumow)
 Serafin (Rose)
 Serafin (Siliczew)
 Serafin (Sobolew)
 Serafin (Samojłowicz)
 Serafin (Sawostjanow)
 Serafin (Szamszew)
 Serafin (Szarapow)
 Serafin (Tichonow)
 Serafin (Zahorowski)
 Serafin (Zborowski)
 Serafin (Zwiezdinski)

 Serafin (arcybiskup Aten) – grecki biskup prawosławny
 Serafin (Ghinis)
 Serafin (Mentzelopulos)
 Serafin (Papakostas)
 Serafin (Roris)
 Serafin (Stergiulis)

 Serafin (Biełonożko) – biskup Egzarchatu Białoruskiego

 Serafin (biskup Ismailii) – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Serafin (biskup koptyjski) – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego

 Serafin (Demianiw) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego
 Serafin (Werzun)
 Serafin (Zaliznicki)

 Serafin (Dinkow) – bułgarski biskup prawosławny

 Serafin (Kykkotis) – cypryjski duchowny prawosławny

 Serafin (Dżodżua) – gruziński duchowny prawosławny

 Serafin (Joantă) – rumuński duchowny prawosławny posługujący w Niemczech

 Serafin (Perović) – serbski biskup prawosławny

 Serafin (prawosławny patriarcha Antiochii) – prawosławny patriarcha Antiochii

 Serafin (Sigrist) – amerykański biskup prawosławny
 Serafin (Storheim)

 Serafin (Tsujie) – japoński biskup prawosławny